Termenul "Amurg" face parte dintre cuvintele românești de origine dacă și se poate referi la:
 Perioada de timp, (caracterizată de semiîntuneric), care ține de la "apus de soare" până la venirea nopții; 

 Teme din opere literare și de artă:
Amurg, poezie din volumul: Din umbra zidurilor,  (Octavian Goga, 1913);
 Amurg, poezie, (Traian Demetrescu);
 Amurg violet, poezie (George Bacovia, 1904);
 Teama de amurg, (Bogdan Suceavă, 1990);
 Apus de soare, piesă de teatru, (Barbu Ștefănescu Delavrancea, 1909); 
 Amurg (Shayō), roman, (Dazai Osamu, 1947, tradus în limba română de Stanca Cionca);
 Lumină și amurg, roman (netermintat), (Natsume Sōseki, 1916);
 Tărâmuri de amurg (Dusklands), nuvelă, (J.M. Coetzee, 1974); 
 În amurg (Aftenrøde), proză, (Knut Hamsun, 1898); 
 Aurora și Amurg, figuri în marmură, (Marcel Guguianu, Teatrul Național, București);
 Amurg, roman scris de Stephenie Meyer.
 Amurg, film din 2008
Amurg in delta, poezie (Ion Pilat)

Vezi și 
 Animale active în perioada amurgului și noaptea

 Pisica sălbatică
 Lupul cenușiu
 Râsul
 Câinele enot

Legături externe 

 Amurg (DEX)

Părțile zilei